Sääksjärvi kan syfta på:

Sääksjärvi,  (33 km²)
Sääksjärvi (sjö, lat 63,35, long 24,78), sjö i Lestijärvi,  (71 ha)
Sääksjärvi (sjö, lat 62,35, long 28,32), sjö i Varkaus,  (1,2 km²)
Sääksjärvi (sjö i Södra Savolax, lat 62,07, long 27,93), sjö i Jorois,  (2,7 km²)
Sääksjärvi (sjö i Södra Savolax, lat 61,93, long 27,67), sjö i Jockas,  (1,8 km²)
Sääksjärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), sjö i Sysmä,  (2,3 km²)
Sääksjärvi (Tammerfors), sjö i Lembois,  (80 ha)
Sääksjärvi (sjö i Nyland), sjö i Mäntsälä kommun,  (40 ha)
Sääksjärvi (sjö i Nurmijärvi och Hyvinge, Nyland), sjö i Nurmijärvi,  (2,6 km²)
Sääksjärvi (sjö i Egentliga Finland), sjö i Nystads stad,  (4 ha)
Sexsjön, sjö i Pedersöre,  (1,2 km²)